|-
| (98701) 2000 XS30||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98702) 2000 XX31||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98703) 2000 XE33||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98704) 2000 XJ34||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98705) 2000 XT35||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98706) 2000 XY36||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98707) 2000 XL37||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98708) 2000 XO38||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98709) 2000 XQ38||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98710) 2000 XZ38||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98711) 2000 XH42||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98712) 2000 XT42||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98713) 2000 XH43||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98714) 2000 XU47||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98715) 2000 XH48||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98716) 2000 XH49||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98717) 2000 XL49||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98718) 2000 XX49||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98719) 2000 XT52||||6 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98720) 2000 XC54||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98721) 2000 YV5||||19 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 98722 Еленаумберто (Elenaumberto)||||22 грудня 2000||Обсерваторія Беллатрікс||Джанлуко Масі
|-
| (98723) 2000 YY11||||22 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (98724) 2000 YF14||||23 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (98725) 2000 YP14||||23 грудня 2000||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (98726) 2000 YW15||||22 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (98727) 2000 YN16||||26 грудня 2000||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (98728) 2000 YG21||||29 грудня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (98729) 2000 YW25||||22 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98730) 2000 YM26||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98731) 2000 YF30||||29 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (98732) 2000 YR30||||22 грудня 2000||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (98733) 2000 YT30||||29 грудня 2000||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (98734) 2000 YQ33||||30 грудня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (98735) 2000 YC34||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98736) 2000 YO35||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98737) 2000 YC36||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98738) 2000 YG38||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98739) 2000 YR40||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98740) 2000 YN43||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98741) 2000 YH45||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98742) 2000 YM45||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98743) 2000 YA46||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98744) 2000 YM46||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98745) 2000 YB47||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98746) 2000 YQ49||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98747) 2000 YV50||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98748) 2000 YP51||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98749) 2000 YS51||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98750) 2000 YJ52||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98751) 2000 YN52||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98752) 2000 YK53||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98753) 2000 YW53||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98754) 2000 YV54||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98755) 2000 YF58||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98756) 2000 YL59||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98757) 2000 YZ61||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98758) 2000 YM63||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98759) 2000 YH68||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98760) 2000 YO68||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98761) 2000 YR68||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98762) 2000 YT68||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98763) 2000 YL69||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98764) 2000 YQ69||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98765) 2000 YP70||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98766) 2000 YF72||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98767) 2000 YV72||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98768) 2000 YD75||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98769) 2000 YE75||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98770) 2000 YN77||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98771) 2000 YN78||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98772) 2000 YP78||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98773) 2000 YW79||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98774) 2000 YM80||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98775) 2000 YD82||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98776) 2000 YN84||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98777) 2000 YV85||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98778) 2000 YX85||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98779) 2000 YJ86||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98780) 2000 YZ90||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98781) 2000 YF91||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98782) 2000 YS92||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98783) 2000 YB93||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98784) 2000 YU93||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98785) 2000 YR94||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98786) 2000 YR96||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98787) 2000 YP97||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98788) 2000 YQ98||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98789) 2000 YF99||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98790) 2000 YW99||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98791) 2000 YW104||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98792) 2000 YR105||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98793) 2000 YT106||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98794) 2000 YX109||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98795) 2000 YJ110||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98796) 2000 YD111||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98797) 2000 YS111||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98798) 2000 YW111||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98799) 2000 YZ111||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98800) 2000 YN114||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

98700